Алексей Канаев:
 Канаев, Алексей Валерианович (род. 1971) — депутат Государственной Думы VII-VIII созывов.
 Канаев, Алексей Иванович (род. 1920) — ихтиолог, доктор биологических наук.
 Канаев, Алексей Фёдорович (1921—1997) — Герой Советского Союза.